Julia Sampson e Rex Hartwig hanno battuto in finale Maureen Connolly e Ham Richardson 6-4, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1953